Dionís o Dionisi de Sidó (en llatí Dionysius, en grec antic Διονύσιος) fou un gramàtic grec sovint anomenat simplement Sidoni (Sidonius).

Sembla que va viure poc després del temps d'Aristarc i que va fundar una escola pròpia. El menciona Eustaci (potser Eustaci d'Epifania), que diu que va ser un dels comentaristes crítics d'Homer.

Referències 

Escriptors antics en grec només coneguts per fonts secundàries